Magnesia – prefettura della Grecia moderna
 Magnesia – unità periferica della Grecia moderna
 Magnesia – città della Turchia
 Magnesia – regione storica della Grecia, nell'antica Tessaglia
 Magnesia (Magnesia ad Sipylum) – antica città della Lidia
 Magnesia al Meandro (Magnesia ad Maeandrum) – antica città della Ionia
 Magnesia – in chimica, l'ossido di magnesio, periclasio
 Magnesia alba – in alchimia, miscela di idrossido di magnesio e carbonato di magnesio
 Magnesia per atletica – carbonato di magnesio utilizzato in ginnastica artistica
 Battaglia di Magnesia – combattuta nel 190 a.C. nella pianura a nord di Magnesia ad Sipylum in Anatolia